Лукас Бричги (; род. 17 февраля 1998, Шаффхаузен, Швейцария) — швейцарский фигурист, выступающий в одиночном катании. Бронзовый призёр чемпионата Европы (2023), трёхкратный чемпион Швейцарии (2019, 2020, 2022).

Карьера 
Лукас Бричги родился 17 февраля 1998 года в Шаффхаузене. Фигурным катанием занимается с 2005 года.

В сезоне 2016/17 дебютировал на соревнованиях среди взрослых. В феврале 2017 года на турнире Sofia Trophy в Болгарии завоевал серебряную медаль, которая стала для него первой медалью на международных соревнованиях.

В сезоне 2018/19 Бричги впервые выступил на чемпионате Европы, где занял тридцать первое место. На чемпионате мира 2019 занял тридцать четвёртое место.

Чемпионат мира 2021 года завершил на 15-м месте и тем самым обеспечил одну квоту в мужском одиночном катании для Швейцарии на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. На Олимпийских играх занимал 24-е место после короткой программы, в произвольной программе стал 22-м, завершил турнир на двадцать третьем месте.

В сезоне 2022/23 завоевал свою первую медаль турниров серии «челленджер»: на Budapest Trophy 2022 он стал серебряным призёром. В ноябре 2022 года на «челленджере» Warsaw Cup завоевал бронзовую медаль. Бричги впервые выступил на этапах серии Гран-при. На этапе Гран-при Skate Canada он занял шестое место, на французском этапе Гран-при — седьмое. Из-за травмы ключицы пропустил чемпионат Швейцарии. На чемпионате Европы 2023 года в короткой программе упал с четверного тулупа и занял промежуточное пятое место. В произвольной программе без ошибок исполнил два четверных тулупа и два тройных акселя, улучшил свой личный рекорд до 168,75 баллов и стал третьим. За две программы набрал 253,66 балла и завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.

Программы

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Фигуристы Швейцарии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года